Хейнен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хейнен, Брайан (род. 1997) — бельгийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Хейнен, Брегье (род. 1993) — голландская фотомодель.
Хейнен, Витал (род. 1969) — бывший бельгийский волейболист, главный тренер мужской сборной Польши и итальянского клуба Sir Safety Conad Perugia.

См. также 
 Хайнен, Хайнц